Сегунда Лига 2004/2005 () — 15-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 2004 года и закончился 22 мая 2005 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2004/05 на rsssf.com

2004/2005
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2004 году
Спорт в Португалии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005